Кливланд може да се отнася за:
 Гроувър Кливланд (1837-1908), американски политик
 Кливланд, графство в Англия
 Кливланд, град в Охайо, САЩ
 Кливланд (Тенеси), град в Тенеси, САЩ
 Кливланд (Мисисипи), град в Мисисипи, САЩ
 Кливланд (окръг, Арканзас), окръг в Арканзас, САЩ
 Кливланд (окръг, Оклахома), окръг в Оклахома, САЩ
 Кливланд (окръг, Северна Каролина), окръг в Северна Каролина, САЩ